Кут — місце, де сходяться внутрішні сторони предмета (кут кімнати). Щодо місця сходження зовнішніх сторін вживається слово «ріг» (ріг вулиці, ріг будинку). У деяких діалектах ці поняття позначаються загальним «вугол», «угол» (псевдорос.,  < , відоме в усіх слов'янських мовах: , , , , ).
 Красний кут — те саме, що й покуть
 Кут — геометрична фігура.
 Плоский кут — планіметрична фігура, утворена двома променями (сторонами кута), які виходять з одної точки (вершини кута).
 Двогранний кут — фігура в стереометрії, утворена двома півплощинами зі спільною прямою, що їх утворює. Півплощини — грані. А пряма — що обмежує — ребро.

Села:

 Кут — Тернопільська область, Чортківський район, Гримайлівська селищна громада
 Кут — Харківська область, Харківський район
 Кут — Чернівецька область, Чернівецький район, Чагорська сільська громада

 Кут — колишнє село в Сумській області, Конотопському районі
Заказники
 Кут — ботанічний заказник поблизу села Остап'є (Великобагачанський район), Полтавська область
 Кут — ботанічний заказник поблизу села Попівка (Глобинський район), Полтавська область
 Кут — ботанічний заказник, Прилуцький район, Чернігівська область
 Кут — ботанічний заказник, Драбівський район, Черкаська область
 Кут — гідрологічний заказник, Варвинський район, Чернігівська область
 Кут — гідрологічна пам'ятка природи, Менський район, Чернігівська область

Кут — марз (область) Гегаркунік

Кут — село, повіт Нямц, комуна Думбрава-Рошіє
 Кут — комуна, повіт Алба

Див. також 
 Покуть
 Красний Кут
 Куток

Примітки